Pruschke ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Joisten-Pruschke (* 1960), deutsche Iranistin
 Kilian Pruschke (* 1992), deutscher Fußballtorhüter
 Thomas Pruschke (1959–2016), deutscher Physiker, Festkörperphysiker und Hochschullehrer